Bald Peter bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Peter (Jefferson County, Oregon)
 Bald Peter (Linn County, Oregon)